Philippe II est un nom porté par plusieurs souverains (classement chronologique) :

 Philippe II (382-336 av. J.-C.), roi de Macédoine de 359 à 336 av. J.-C ;
 Philippe II dit Philoromaios, roi séleucide de 67 à 64 av. J.-C ;
 Philippe II (237-249), césar romain de 247 à 248, fils de l'empereur romain Philippe l'Arabe ; 
 Philippe II dit Philippe Auguste (1165-1223), roi de France de 1180 à 1223 ;
 Philippe II (1291-1322), roi de Navarre et roi de France de 1316 à 1322 sous le nom de Philippe V de France ;
 Philippe II dit Philippe le Hardi (1342-1404), duc de Bourgogne de 1364 à 1404 ;
 Philippe II (1438-1497), duc de Savoie de 1496 à 1497 ;
 Philippe II (1527-1598), dit Philippe II d'Espagne, roi de Sicile et de Naples de 1556 à 1598, et roi de Portugal et des Algarves de 1581 à 1598, sous le nom de Philippe  ; roi consort d'Angleterre de 1554 à 1558, sous le règne de son épouse Marie ; roi de Castille, de Léon, d'Aragon, de Navarre, de Galicie, des Baléares, etc., de 1556 à 1598, sous le nom de Philippe II ; aussi duc de Bourgogne, comte de Bourgogne, duc de Milan, etc. ;
 Philippe II (1559-1588), margrave de Bade-Bade de 1571 à 1588 ;
 Philippe II dit le Régent (1674-1723), duc d'Orléans et régent du royaume de France de 1715 à 1723.

Homonymie

de:Liste der Herrscher namens Philipp#Philipp II.